Messier 75 – gromada kulista gwiazd
 M75 – transporter opancerzony
 Siemens M75 – telefon komórkowy
 M75 – granatnik autoamtyczny
 M75 – amerykańska mina przeciwpancerna